Дви́жущаяся гру́ппа звёзд Большо́й Медве́дицы, также известная как Колиндер 285 (Collinder 285) — ближайшая  к Солнцу движущейся группой звёзд, которая включает звёзды с близкими скоростями, общим направлением движения и происхождением. Она богата яркими звёздами, включая большинство звёзд Большого Ковша. Ядро группы расположено примерно в 80 световых годах от Солнца.

Открытие и составляющие элементы 
Все звёзды в движущейся группе Большой Медведицы перемещаются примерно в одном и том же направлении с близкими скоростями (приближаясь к нам со скоростью около 10 км/с), имеют примерно одну и ту же металличность и, в соответствии с теорией звездообразования, имеют примерно один и тот же возраст. Эти свидетельства заставляют астрономов предполагать, что звёзды в группе имеют общее происхождение.

Основываясь на числе составляющих её звёзд, считается, что движущаяся группа звёзд Большой Медведицы когда-то была рассеянным звёздным скоплением и сформировалась из протозвёздной туманности приблизительно 500 миллионов лет назад. С тех пор группа рассеялась по области приблизительно 30 на 18 световых лет, центр которой в настоящее время находится примерно в 80 световых годах, что делает её самым близким звёздным скоплением к Земле.

Движущаяся группа звёзд Большой Медведицы была обнаружена в 1869 Ричардом А. Проктором, который заметил, что, за исключением Дубхе и Бенетнаша, звёзды Большого Ковша имеют одинаковое собственное движение и направляются в сторону созвездия Стрельца. Таким образом, Большой Ковш, в отличие от большинства астеризмов или созвездий, в значительной степени состоит из связанных звёзд.

Яркие и умеренно яркие звёзды, которые, как предполагается, являются членами группы, перечислены ниже.

Основные звёзды 
Ядро движущейся группы состоит из 14 звёзд, из которых 13 находятся в созвездии Большой Медведицы и одна в соседнем созвездии Гончих Псов. Эти звёзды — члены движущейся группы, самые близкие к её центру:

Звёзды потока 
Есть звёзды потока, которые являются вероятными членами движущейся группы звёзд Большой Медведицы. Они рассеянны почти по всему небу: от Цефея до Южного Треугольника.

Звёзды, не входящие в поток 
Яркая и близкая звезда Сириус долгое время считалась членом группы. Но исследование 2003 года группы учёных под руководством Джереми Кинга из университета Клемсона (:en:Clemson University) поставило статус звезды под сомнение. Согласно исследованию, Сириус слишком молод, чтобы быть членом группы.

Наша Солнечная система находится недалеко от этого потока, но не является его членом, будучи приблизительно в 10 раз старше. В настоящее время наше Солнце просто дрейфует вдоль потока по своей галактической орбите, 40 миллионов лет назад оно было очень далеко от группы.

Примечания

Ссылки 
 LeDrew, Glenn (1998). «AstroNotes: The Ursa Major Moving Cluster». Retrieved July 28, 2005
 Stellar kinematic groups, Superclusters, Moving Groups — D. Montes, UCM

Большая Медведица (созвездие)

Звёздные ассоциации
Объекты Коллиндера